Катанца (в Монголии Ар-Хаданц-Гол; ) — река в России и Монголии, левый приток Чикоя. 

Длина — 94 км. Площадь водосборного бассейна — 3330 км². 

Берёт начало в аймаке Сэлэнгэ в северо-восточной Монголии, далее протекает по Забайкальскому краю.

Код водного объекта — 16030000212116300011785.

Примечания 

Притоки Чикоя
Реки Сэлэнгэ
Реки Красночикойского района
Пограничные реки